Новоміська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район
 Новоміська сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район